Малюков — русская фамилия. Имеет женскую форму Малюкова.

Известные носители 
 Малюков, Алексей Сергеевич (род. 1950) — советский метатель молота и тренер по лёгкой атлетике.
 Малюков, Анатолий Иванович (1938—2018) — советский и российский военный лётчик, начальник Главного штаба — первый заместитель Главнокомандующего ВВС, генерал-полковник авиации.
 Малюков, Андрей Игоревич (1948—2021) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Малюков, Вадим Аркадьевич (род. 1958) — российский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Малюков, Григорий Фёдорович  (1898—1977) — советский военачальник, генерал-майор (1944), краснознаменец (1920).
 Малюков, Игорь (род. 1970) — советский и латвийский футболист.
 Малюков, Николай Дмитриевич (?—1918) — участник революционных событий на Алтае.
 Малюков, Олег Геннадьевич (род. 1965) — советский и российский футболист.



Примечания